Kashima (Fukushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima. 
 Kashima (Ibaraki), een stad in de Japanse prefectuur Ibaraki. 
 Kashima (Kumamoto), een gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto. 
 Kashima (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima. 
 Kashima (Ishikawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Ishikawa. 
 Kashima (Shimane), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shimane. 
 Kashima (Saga), een stad in de Japanse prefectuur Saga. 
 Kashima (kruiser), een Japanse lichte kruiser uit de Tweede Wereldoorlog.